Miejscowości w USA:
 Redlands – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Bernardino
 Redlands – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Mesa